Шарура () — город на юге Саудовской Аравии. Входит в состав провинции Наджран.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части провинции, вблизи границы с Йеменом, на высоте 723 метров над уровнем моря.
Шарура расположена на расстоянии приблизительно 297 километров к востоку от Наджрана, административного центра провинции и на расстоянии 765 километров к югу от Эр-Рияда, столицы страны.

Климат

Население 
По данным переписи 2010 года численность населения Шаруры составляла 75 237 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К югу от города расположен  (ICAO: OESH, IATA: SHW).

Примечания 

Города Саудовской Аравии